Uma canção composta por Paul McCartney, porém creditada a dupla Lennon/McCartney. Esta tem sua versão no álbum Black Dyke Mills Band (lançado pela Apple em 1968). Foi gravada junto com a canção Honey Pie (The White Album) em 20 de agosto. Esta antes recebera o título de Etcetera, mas foi mudada pelo próprio Paul McCartney. é uma música instrumental sem qualquer vocal, e tem um ritmo festivo, lembrando as rodas e festas da Inglaterra.